The Lawyer's Secret – film del 1916 diretto da George Cochrane
 The Lawyer's Secret – film del 1931 diretto da Louis J. Gasnier e Max Marcin